Благоє Мар'янович (1907—1984) — югославський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Бобан Мар'янович (* 1988) — сербський баскетболіст.
 Мар'янович Борис Станіславович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Джордже Мар'янович (* 1931) — сербський співак та композитор.
 Зана Мар'янович (* 1983) — боснійська акторка.
 Нікола Мар'янович (1905—1983) — югославський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Славолюб Мар'янович (* 1955) — сербський шахіст, гросмейстер.
 Мар'янович Тадеуш Павлович (1932—2014) — вчений в галузі кібернетики та обчислювальної техніки, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР.